Автодром имени Жозе Карлуса Пасе (, до 1985 — , Интерлагос («между озёр»)) — автогоночная трасса в Сан-Паулу, Бразилия. Место проведения Гран-при Бразилии и Гран-при Сан-Паулу Формулы-1.

Характеристики трассы 
Расположен в Интерлагосе, южном пригороде г. Сан-Паулу, между озёр Гуарапиранья и Биллингс, между улицами Avenida Interlagos, Avenida do Jangadeiro и Avenida Jacinto Julio.

Длина круга 4,309 км; занимаемая площадь 923 тыс. кв. м., вместимость стационарных трибун 30 000 чел., дополнительных — ещё до 90 000, количество боксов — 24. Отличается комбинацией скоростных внешних прямых и медленных внутренних поворотов, что создаёт дилемму при выборе настроек гоночного автомобиля. Расположен на высоте около 750 метров над уровнем моря, низкое атмосферное давление влияет на мощность атмосферных двигателей и аэродинамику. До перекладки асфальта в 2007 г. имел крайне кочковатое покрытие. До 2004 года Гран-при на этой трассе проводился весной, с 2004 г. — в конце чемпионата, при этом в пяти случаях по его итогам становилось известным имя чемпиона.

 В 2007 году подписан контракт на проведение Гран-при до 2014 года включительно, с возможностью опциона на 2015.
 Движение против часовой стрелки.
 15 поворотов (10 левых, 5 правых)
 Длина 4 309 м (по центральной линии).
 Дистанция гонки: 71 круг, 305,879 км.
 Продолжительность гонки: около 1 ч. 35 мин.
 Рекорд круга в гонке: 1:11,010, Серхио Перес, Red Bull Racing, 2021 г., 71-й круг.
 Абсолютный рекорд круга: 1:09,822, Рубенс Баррикелло, Ferrari, 2004 г., первая часть квалификации.
 Рекорд скорости: 349,5 км/ч, Фелипе Масса, Williams Martini Racing, 2015 год, третий сегмент квалификации, заме́р на финишной линии.5
 Быстрейший пит-стоп 2010 г.: 20,396, Льюис Хэмилтон, McLaren, 2011 г., 33-й круг.
 Среднее время на пит-стопе в 2010—11 г.: 21,8 сек.
 Максимальная перегрузка: 5,0 G (боковая, в поворотах Ferradura и Laranjinha).
 Расход топлива на круг: 1,9—2,0 кг.
 Влияние 10 кг топлива на время круга: +0,3 сек.
 Газ полностью открыт 62—64 % круга
 Начиная с выхода из 13 поворота педаль газа нажата на протяжении 15,9 секунд подряд.
 Линия старта находится в 60 м впереди линии финиша.
 Самая длинная прямая: 1394 м.
 Самый длинный разгон: ок. 1200 м.
 Максимальная скорость: 315—340 км/ч
 Газ не используется 13 % круга.
 Используется высокий уровень прижимной силы и средний уровень охлаждения.
 Около 39 переключений передач за круг.
 Длина пит-лейн: 385 м.
 Вероятность появления автомобиля безопасности: 70—90 %.
 Вместимость трибун: 30 000 стационарных мест, 50 000 временных.
 Количество боксов — 23
 Длина стартовой прямой: 450 м.
 Общая площадь комплекса 92,3 га.

Названия поворотов и прямых:
 1—2 — S do Senna;
 3 — Curva do Sol (Солнечный поворот);
 Прямая между 3 и 4 поворотом — Reta Oposta (Обратная прямая);
 Между 4 и 5 поворотом — Des cida do Lago;
 6 — Ferra Dura;
 9 — Pinheirinho;
 12 — Mergulho;
 13 — Juncao (Перекрёсток);
 Прямая от 13 до 15 поворотов — Subida dos Boxes (Поворот перед боксами);
 14 — Curvo do Cafe;
 15 — Arquibancadas.

История

История Интерлагоса 
История Интерлагоса начинается в 1908 году, когда южнее Сан-Паулу была построена плотина на реке Гуарапиранья (:en:Guarapiranga) и создано одноимённое водохранилище, предназначенное для снабжения города питьевой водой. Вместе с построенным на 20 лет позже водохранилищем Биллингс, на котором находилась ГЭС, они образовали район, который сегодня называется Интерлагос. Начиная с 1920 года, в связи с бурным расширением Сан-Паулу (в течение многих десятилетий прирост населения составлял 20 % в год), эта площадь была предназначена для жилищного строительства; однако, земля непосредственно в том месте, где сейчас расположена трасса, оказалась для этого неудобной, там планировалось устроить рекреационную зону. В 1926 году район был куплен англичанином карибского происхождения Луисом Ромеро Сансоном, руководителем компании по строительству автострад «S/A Derrom-Sanson». Сансон планировал начать с прокладки автомагистрали от Сан-Паулу до Санто-Амаро (сегодня это Авенида Вашингтон Луис), продавать и застраивать участки вдоль неё и в конце концов застроить весь район, создать огромный комплекс, который иногда даже называли городом-спутником Сан-Паулу — жилые кварталы, дороги, парки, отели, учреждения, аэродром, ну и, между прочим, спортивный комплекс с автодромом. Разработкой проектов занимался нанятый в 1936 году французский градостроитель Альфред Агаше (:en:Alfred Agache (architect)), ранее работавший над планировкой Интерлакена в Швейцарии. Но в 1929 году по этим планам ударили сначала Великая Депрессия, а затем переворот 1930 года и революция 1932 года в Сан-Паулу.

Что касается названия «Интерлагос», то оно сформировалось примерно во второй половине 1930-х. Собственно, по-португальски «Между озёрами» будет «Entre lagos». Агаче предлагал назвать новый район «Intralagos», но в итоге дочь Сансона мисс Джин выбрала слово «Интерлагос»: она считала, что оно музыкальнее. Датой основания Интерлагоса считается первое упоминание о нём в прессе — 27 августа 1938 года.

Предыстория и предпосылки создания трассы 
Тем временем в Бразилии набирал популярность автоспорт. Первая международная гонка, «Гран-при Рио-де-Жанейро», состоялась 8 октября 1933 года на трассе Гавея в Рио. Победил в этой гонке Мануэль де Теффе на Alfa Romeo. Гран-при Рио-де-Жанейро проходил на этой трассе ежегодно до 1938 года и в дальнейшем, с небольшими промежутками, до 1954 года.

Сан-Паулу также желал провести у себя гонку, и в 1936 году, спустя месяц после четвёртого Гран-при Рио-де-Жанейро, по улицам города был проведён первый «Гран-при Сан-Паулу». Победителем стал Карло Пинтакуда (:en:Carlo Maria Pintacuda) на Alfa Romeo Scuderia Ferrari. На финишной прямой гонки в результате столкновения с Мануэлем де Теффе в борьбе за 3 место мадемуазель Элле Нис (:en:Helle Nice) вылетела в толпу зрителей, при этом было убито 4 человека и ранено 37 (большинство из них пострадало в охваченной паникой толпе).

После этого властям стало понятно, что если они хотят проводить гонки, то делать это следует только в специально предназначенном для этого месте, и президент автоклуба Бразилии Эсебио де Квейрос Маттоцо призвал Луиса Сансона вновь заняться проектом трассы.

Открытие трассы 
Длина кольца составляла 7963 м. Место было весьма удобным, в природной впадине, позволяющей зрителям охватывать взглядом всю трассу. Перед постройкой трека Сансон совершил поездку в Европу и США, в ходе которой ознакомился с трассами в Индианаполисе, Бруклендсе и Монтони (Monthony). Спортивный комплекс, по плану, включал в себя не только автодром, но и огромный стадион, бассейн, теннисные корты, два ресторана и парковку на 10 000 мест. Качество произведённых работ было настолько высоким, что первый значительный ремонт был произведён только в 1969 году.

Работы начались в 1938 году, полотно было готово в апреле 1939, когда его впервые протестировали несколько пилотов во главе с Мануэлем де Теффе, но строительство второстепенных объектов из-за дефицита финансирования затянулось до 1940. Открытие планировалось сначала на 19 ноября 1939 года, затем на 25 января 1940 (в день города Сан-Паулу), но в очередной раз помешали дожди, и в итоге трек был открыт 12 мая 1940 года полномочным представителем президента Бразилии в Юго-Восточном федеральном округе Адемаром Перейра де Барросом.

История изменений 
В 1957 году на автодроме началась реконструкция, целью которой было создать на месте одного длинного трека два более коротких — высокоскоростной и более медленный комбинированный.

В 1960-х годах инфраструктура трассы уже не соответствовала предъявляемым требованиям — на Интерлагосе не было устойчивого электропитания, туалетов, дренажной системы. В 1967 году трасса была закрыта для проведения капитального ремонта, но средства из муниципалитета были выделены только в 1969, и ремонт закончился в феврале 1970 года. Тогда же успехи Эмерсона Фиттипальди на международной арене сподвигли автоклуб Бразилии на принятие решения о проведении Гран-при Формулы-1. Интерлагос вновь был закрыт, приспособлен для требований международных гонок (были построены ограждения боксов, система водоотведения, маршальские посты и четырёхэтажное здание автодрома), и открыт 31 октября 1971 года в той же, ещё довоенной, конфигурации, длиной 7,963 км.

О названиях поворотов старого Интерлагоса существует несколько легенд:
 Curva 1 e Curva 2 (Первый и Второй повороты). Они так и не получили имён, но говорили, что они отделяют мальчиков от мужчин, так как их было очень трудно пройти на полном газу, даже если бы вокруг поворотов не росли огромные эвкалиптовые деревья.
 Curva do Sol (Поворот Солнца). Когда пилот приближался к этому повороту, он нырял в глубокую тень, отбрасываемую откосом, а выходя из поворота, он вновь освещался солнцем.
 Curva do Sargento (Поворот Сержанта). Говорят, что после одной из гонок один из присутствовавших полицейских захотел испытать трассу на своей машине. Он домчался до этого поворота, где его развернуло; он вернулся, попытался ещё раз и прошёл.
 Curva do Laranja (Поворот Апельсина). Нет, здесь не росло апельсиновое дерево; просто траектория в нём была сложной, и всегда в нём ошибались молодые, неопытные пилоты, которых называли «апельсинами».
 Curva da Ferradura (Поворот Подковы). Назван так просто за свою подковообразную форму.
 Curva do Pinheirinho (Поворот Сосны). На выходе из поворота росла сосна, вечно иссечённая вылетавшими автомобилями.
 Curva Bico de Pato (Поворот Утиного Клюва). Назван так за свою форму.
 Curva da Juncao (Поворот Перекрестка). Здесь, перед подъёмом наверх, сходятся все конфигурации трассы.

В таком виде автодром принимал Гран-при до 1980 года, когда жалобы пилотов на кочковатое покрытие и несоответствие кольца нормам безопасности в совокупности с нежеланием муниципалитета Сан-Паулу вкладывать деньги в новую реконструкцию привели к переходу Формулы-1 на трассу Жакарепагуа в Рио-де-Жанейро.

В 1985 году трасса была переименована из «Autodromo Interlagos» в «Autodromo Jose Carlos Pace», в честь Карлуса Пасе, погибшего в авиакатастрофе в 1977 году. Последняя гонка на исторической конфигурации трассы была проведена в 1989 году.

Затем трассу было решено реконструировать для проведения Гран-при Формулы-1. Инженером Фрэнсисом Роузом был предложен проект длиной 4800 м, сохраняющий историческую конфигурацию и внешнее кольцо, но он не получил одобрения FOCA. Руководителем перестройки стал архитектор Карлос Роберто Монтанье, Интерлагос был укорочен до 4309 м, построены новые боксы, пресс-центр, башня управления и медицинский центр. При активном участии Айртона Сенны был разработан профиль первых двух поворотов, ныне носящих его имя. Старый асфальт не был снят и существует до сих пор, хотя и не используется.

Последнее изменение Интерлагоса произошло в 2007 году, когда за 5 месяцев был переложен весь асфальт, изменён въезд на пит-лейн и построена новая главная трибуна. Реконструкция трассы являлась главным требованием для подписания очередного контракта на проведение Гран-при. В 2010 году внешний барьер в повороте Curvo do Cafe был заменён на особое препятствие из мягкого материала.

В 2012 году планируется перестроить комплекс боксов..

Гоночная история

Первые гонки, 1940—1946 гг. 
В день открытия трассы, 12 мая 1940 года, состоялись две гонки: сначала «1 мотоциклетный Гран-при Сан-Паулу» (1o Premio Motociclistico Sao Paulo) и спустя час, в 14:30, «Гран-при Сан-Паулу» (Grande Premio Sao Paulo), он же «I Гран-при Интерлагоса». Эта гонка проводилась по правилам т. н. «свободной» формулы, на старт заявилось 45 участников, но 15 из них не были допущены по техническим, медицинским и спортивным причинам. Стартовал с поула, показал лучший круг и победил в нём Артур Насименто-младший, на 3,8-литровой Alfa Romeo 8C-35. Несмотря на то, что множество объектов ещё не было достроено, зрители утопали в грязи, а вход на автодром представлял собой деревянную калитку с будкой билетёра, гонку посетило более 15 000 зрителей.

В 1941 году была проведена гонка под названием «I Гран-при Сан-Паулу» (а ненумерованные «Гран-при Сан-Паулу» уже проводились в 1936 и 1940 годах), выиграл её Чико Ланди на Alfa Romeo. Гонки на Интерлагосе проводились и во время Второй мировой войны, имеются данные о гонках на приз губернатора Фердинандо Коста в 1941, 1943, 1944 и 1945 годах. С 1943 по 1945 годы, в связи с ограничением потребления топлива в Бразилии, они проводились на кузовных автомобилях, оснащённых газогенными системами.

Гонки «Темпорада» и других серий, 1947—1970 гг. 
В 1946 году диктатор Аргентины генерал Хуан Перон задумал масштабное развитие автоспорта в своей стране. Автомобильным клубом Аргентины была организована гоночная серия «Темпорада» (слово так и переводится — «серия»). Особенностью были проведение гонок с декабря по март, свободная формула (то есть на старт допускались любые машины) и впечатляющие стартовые премии: денег, получаемых за выход на старт, с лихвой хватало на дорогу из Европы и обратно, поэтому состав участников был весьма представительным. Одна из гонок этой серии и прошла в 1947 году на Интерлагосе под названием «II Гран-при Интерлагоса» (II Grande Premio de Interlagos); это была первая по-настоящему международная гонка на Интерлагосе, с сильным составом участников. Участвовали в ней Alfa Romeo, Maserati и MG, финишировали только 3 участника (кочковатый асфальт, высокогорье и летняя тропическая жара всегда были убийцами автомобилей), победителем стал Акилле Варци на Alfa Romeo 308. В этой гонке также был открыт счёт смертям на Интерлагосе: на Alfa Romeo Луиджи Виллорези лопнула шина, он вылетел с трассы, ранив несколько человек, одного из них — смертельно.

Гонки серии «Темпорада» проводились на Интерлагосе до конца своего существования, 1952 года, побеждали в этих Гран-при Чико Ланди, Луиджи Виллорези, Франсиско Кредентино, Хуан Мануэль Фанхио.

Помимо этого, Интерлагос служил ареной многих автогонок, в том числе класса «Гран-при», с самыми разнообразными названиями: «Приз Мотоклуба», «Гран-при города Сан-Паулу», «Приз спортивной хроники», «Приз Сильвио Падильи», «Приз Автоклуба Бразилии», «Приз Святой Лучии», «Приз Джона Кеннеди» и прочими. В них блистал бразильский герой 1940—50х, Чико Ланди. В 1951 году была проведена первая гонка 24-часовая гонка; впоследствии 24-, 12-, 6- и 3-часовые гонки проводились почти ежегодно, наряду с 1000-, 500-мильными, 1000-, 500- и 250-километровыми. В 1954 году, в честь столетия Сан-Паулу, Луис Сансон за символическую плату продал автодром муниципалитету. На трассе был организован «Гран-при города Сан-Паулу» (GP Cidade de Sao Paulo), победил в котором Эммануэль де Граффенрид на Maserati. В 1956 году на нём впервые была проведена гонка «Мил Милас»(Mil Milhas Brasileiras) — своеобразный аналог «24 часов Ле-Мана», тысячемильная гонка на спортпрототипах, в 2007 году вошедшая в календарь Le Man Series и существующая по сей день. Её создали Элой Гальяно и Вильсон Фиттипальди-старший, отец братьев Фиттипальди, вдохновлённые итальянской «Mille Miglia».

Однако, в 1960-х спортивная активность на Интерлагосе несколько снизилась. После ремонта 1969 года на трассе была проведена гонка «Формулы-Форд», которую выиграл Эмерсон Фиттипальди, после чего автодром вновь был закрыт и открылся в 1971 году.

Гонки Гран-при Чемпионата Мира, 1971—1980 гг. 
В первой гонке на обновлённой трассе, проведённой в классе Формула-2 и входившей в зачёт чемпионата Бразилии, поул занял старший брат Фиттипальди, Вильсон, а победил Эмерсон за рулём Lotus 69, на 0,234 опередив Ронни Петерсона. Через неделю состоялась вторая гонка Формулы-2; а 30 марта 1972 года был проведён Гран-при, первый в истории «Гран-при Бразилии».

Было заявлено 12 участников, все звезды международного уровня — братья Фиттипальди, Карлуc Пасе, Хельмут Марко, Анри Пескароло, Питер Гетин, Жан-Пьер Бельтуаз, в составе команд Brabham, March, BRM, Lotus и Williams. Поул занял Эмерсон Фиттипальди, он же лидировал, показав лучший круг; но на 33 круге из 37 сошёл, и победу отпраздновал Карлос Ройтеман. Эта гонка стала первой в истории, организованной и проведённой только командами F1CA, возглавляемой Экклстоуном, без участия других команд и CSI, и первой, когда команды заключили договор с телевидением.

С 1973 года Гран-при Бразилии был включён в состав чемпионата мира Формулы-1, и дальнейшую историю проведённых Гран-при можно узнать из соответствующих статей.

Розовым цветом отмечены гонки, не являющиеся этапами чемпионата Мира в классе Формула-1.

1980 год стал последним для старой, 7,873-км конфигурации Интерлагоса и последним Гран-при на трассе длиной более 7 км. Некоторые пилоты, в том числе Джоди Шектер и Алан Джонс, протестовали против проведения гонки, так как автомобили того времени, использовавшие граунд-эффект, имели очень жёсткую подвеску, а Интерлагос отличался кочковатым покрытием. Кроме того, не было зон безопасности, вокруг полотна имелись канавы, теоретически можно было вылететь и в озеро. Правительство же Сан-Паулу больше не хотело вкладывать средства в новую реконструкцию. Как бы то ни было, гонка была проведена, но с 1980 года Гран-при Бразилии проводился в Рио-де-Жанейро.

На Интерлагосе, тем не менее, продолжали проводиться местные гонки, наиболее значимой из которых была «Мил Милас».

Гонки «Формулы-1» с 1990 г. 
Формула-1 вернулась на Интерлагос в 1990 году: сыграли свою роль и истощённые финансовые возможности Рио, и то, что Сан-Паулу был родиной «живого солнца» Формулы-1 Айртона Сенны. Глава Сан-Паулу Луиза Эрундина и президент автоклуба Бразилии Пьеро Гансиа объединили свои усилия и добились реконструкции Интерлагоса и включения его в чемпионат 1990 года.

Интерлагос сегодня 
Сейчас Интерлагос — это 923 000 кв. м. площади, 4309 м длины, 23 бокса по 216 кв. м., пресс-центр в 645 кв. м., общий зал в 420 кв. м. и паддок площадью 3960 кв. м. Трибуны рассчитаны на 30 000 зрителей; но имеются также сборно-разборные конструкции, которые устанавливаются в случае надобности. Для зрителей имеются 38 туалетов и 2 буфета. В 2007 году к автодрому была проложена ветка городского метрополитена. В 1999 году один из своих концертов здесь сыграла группа «Kiss». В 2009 году одно из своих крупнейших выступлений провела группа «Iron Maiden».

Кроме того, он по-прежнему представляет собой крупный спортивный центр. На его территории действуют муниципальные (бесплатные) секции картинга, велоспорта, футбола, волейбола, тенниса, гимнастики, легкой атлетики, бодибилдинга, фитнеса и пр.; школа подготовки специалистов машиностроения; школа обучения вождению и школа контраварийного вождения; кружки авто- и судомоделизма; имеется картинговая трасса (имени Айртона Сенны) и внедорожный трек. Любой желающий каждую среду или четверг за 120 долларов (плюс отдельные деньги за обучение, скорую медицинскую помощь, использование помещений и пр.) может покататься по трассе на формульном болиде, кузовном автомобиле, мотоцикле или велосипеде. 12 мая 2010 года Интерлагос отпраздновал своё 70-летие.

Но, несмотря на замечательную конфигурацию и любовь гонщиков и зрителей, с точки зрения инфраструктуры Интерлагос являет собой удручающее зрелище. Берни Экклстоун не раз называл его худшей трассой календаря; фактически, префектуре Сан-Паулу раз за разом предъявляются ультиматумы с требованиями реконструкции. Интерлагос до сих пор имеет всего 23 бокса (меньше, чем любая другая трасса календаря, в том числе Монако), из которых два занимает FIA, один — шинная компания, а каждой команде остается по одному боксу на две машины. В 2010 году, когда «Феррари» была лишена привилегии занимать сразу два бокса, в команде собрали пресс-конференцию, в ходе которой журналисты увидели, что в одной комнате площадью 40 кв.м., с одним окном, вынуждены работать 80 человек. Только в 2011 году на трассу был проведён оптоволоконный кабель, который должен решить проблему с Интернетом.

Безопасность Интерлагоса 
В последние годы участились случаи серьёзных аварий на Интерлагосе. Большинство из них произошло в 14 повороте трассы, имеющем название Curvo do Cafe. Это слепой скоростной поворот, находящийся на вершине холма и выводящий на стартовую прямую. Болиды Формулы-1 проходят его на полном газу на скорости около 290 км/ч, но они обладают мощной прижимной силой, а вот кузовные машины должны сбрасывать скорость. Особенную опасность этот поворот представлял для мотогонщиков, поэтому ещё в 1992 году в нём была построена специальная шикана. Поворот не имеет зоны безопасности: там, где она должна находиться, стоит стационарная трибуна (Трибуна А, самая популярная из всех, поскольку она позволяет видеть с обрыва практически всю трассу), а сзади трибуны находится Авенида Интерлагос — оживлённая шестиполосная улица.

 11 апреля 1999 года, во время Гран-при Бразилии, Стефан Сарразан разбил машину в повороте Curvo do Cafe.
 6 апреля 2003 года, на 54 круге Гран-при Бразилии, Марк Веббер разбил машину в повороте Curvo do Cafe. Вслед за ним в том же месте разбил болид Фернандо Алонсо, после чего гонка была остановлена.
 22 октября 2006 года, на 1 круге Гран-при Бразилии, Нико Росберг, лишённый переднего антикрыла, вылетел в том же повороте.
 9 декабря 2007 года, на шестом круге гонки серии Brazilian Stock Car Light, контакт между двумя пилотами привёл к массовой аварии в повороте в повороте Curvo do Cafe. Машина гонщика Рафаэля Сперафико, врезавшись в соперника, отлетела в барьер из покрышек на выходе из поворота, а затем отрикошетила обратно на трассу, где оказалась на пути машины Ренато Руссо. Удар на скорости около 200 км/ч пришёлся прямо в водительскую дверь, обе машины были практически уничтожены. Оба гонщика получили серьёзные черепно-мозговые травмы и были доставлены в реанимацию, но если Руссо впоследствии удалось вылечить, то Сперафико получил травмы, не совместимые с жизнью. Его смерть была зафиксирована в госпитале, через 40 минут после происшествия.

После этого случая на трассе были проведены исследовательские работы, и в 2010 году поворот Curvo do Cafe был модернизирован. Трибуна, стоящая снаружи поворота, была перестроена, и на освободившемся пространстве была устроена небольшая зона безопасности. Она была закрыта особым, так называемым «мягким», барьером, длиной 225 м, состоящим из металлической оболочки и синтетического наполнителя. Предполагалось, что барьер поглотит энергию удара, и пилот вылетит в зону безопасности, а его возвращение на трассу практически исключено.

 25 февраля 2011 года фотограф Жао Лисбоа, ученик местной школы гоночного мастерства, пилотируя спортивный мотоцикл, вылетел в повороте Curvo do Cafe. Мотоцикл загорелся, а пилот получил многочисленные физические повреждения, потерял много крови и, несмотря на своевременную медицинскую помощь, умер от остановки сердца.

 3 апреля 2011, во время гонки Кубка Монтана, в дождевых условиях, Густаво Сондерманн потерял управление в повороте Curvo do Cafe и вылетел в стену, защищенную «мягким» барьером. Однако, его машину отбросило на трассу, и она оказалась прямо на пути Педро Боезела. Педро почти не пострадал, а Густаво с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами был госпитализирован, удалось восстановить кровообращение и искусственную вентиляцию легких, но смерть мозга наступила ещё до его прибытия в медицинский центр.

Проведённое расследование оставило больше вопросов, чем ответов: «мягкий» барьер не предотвратил вылет машины на трассу, система HANS не спасла пилота от перелома основания черепа, а дождевые шины, установленные на машину, были перепутаны местами, поэтому они не отводили, а, наоборот, собирали воду в пятне контакта. Временно все обгоны в этом повороте были запрещены, постоянно действовал режим жёлтых флагов, а администрация трассы вновь взялась за повышение безопасности в повороте.

 17 апреля, во время гонки серии Stock Paulista, 67-летний гонщик и бизнесмен Пауло Кунце вылетел в повороте Curvo do Sol, врезался в барьеры и несколько раз перевернулся, двигаясь вдоль Рета Опоста. Трубчатый каркас безопасности нанёс престарелому пилоту черепно-мозговые травмы, и несмотря на проведённую на следующий день операцию, Пауло впал в кому и скончался 20 апреля.

В июле 2011 года начались работы по расширению и перепрофилированию шиканы перед Curvo do Cafe (предназначенной для Moto GP), чтобы она могла быть использована и в гонках кузовных автомобилей. К середине июля стало ясно, что инженерами муниципальной фирмы SPTuris допущена грубая ошибка, и конфигурация входа в поворот перепутана с конфигурацией выхода. Вход в шикану был сделан значительно резче, чем выход, что заставило бы пилотов машин Stock Car практически полностью остановиться, а затем вновь стартовать вверх по склону холма. Собравшаяся комиссия признала это опасным и невозможным, работа была забракована, главный инженер Артемис де Оливейра уволен, а компания переделала шикану заново за свой счёт.

 Наконец, в 8 июля 2011 на тренировке серии Moto 1000 GP мотогонщик Ренан Алвес вылетел в первом повороте трассы и врезался в ограждения. Получив многочисленные переломы, в том числе перелом шеи, он был госпитализирован и провёл в коме 5 недель, прежде чем смог вернуться в сознание.

Примечания

Другие источники 
1. История трассы Интерлагос на официальном сайте Гран-при Бразилии (порт./англ.) 
2. История трассы Интерлагос (порт.) 
3. Подборка исторических фотографий, посвященная 70-летию Интерлагоса
4. Метеорадар

Интерлагос
Трассы DTM
Интерлагос
Интерлагос
Интерлагос
Здания и сооружения Сан-Паулу